Jönköping (stad), een stad in Zweden
Jönköpings län, een provincie van Zweden
Jönköping (gemeente), een gemeente in Zweden